

Patronyme 

 Chris de Burgh (1948-), musicien et auteur-compositeur ;
 Edmund Albanach de Burgh (?-1375), Seigneur de Connaught ;
 Elizabeth de Burgh (1289-1327), épouse royale écossaise ;
 Elizabeth de Burgh (1332-1364),  comtesse d'Ulster ;
Emily de Burgh Daly (1859-1935), écrivaine et voyageuse irlandaise ;
 Ernest Macartney de Burgh (1863-1929), ingénieur civil australien né en Irlande ;
 Guillaume le Jeune de Burgh (William Og de Burgh) (?-1270) ;
 Hubert de Burgh (1180-1243), Comte du Kent ;
 Hubert de Burgh  (1879-1960), joueur de cricket irlandais et officier de la Royal Navy ;
 Hugo de Burgh (), théoricien britannique du journalisme et académicien ;
 John de Burgh (1286-1313), victime irlandaise d'un meurtre ;
 John de Burgh, 13e Comte de Clanricarde (1744-1808), noble et politicien irlandais ;
 John Thomas de Burgh (1744-1808), joueur de cricket anglais ;
 Jon de Burgh Miller (), auteur anglais de science-fiction ;
 Richard de Burgh (Richard Mor de Burgh)(vers 1194-1242), fils aîné de William de Burgh ;
 Richard Óg de Burgh,  Comte d'Ulster (1259-1326) ;
 Thomas de Burgh (1670–1730), soldat, architecte et politicien irlandais ;
 Ulick de Burgh, 1er Marquis de Clanricarde (1802-1874), politicien britannique Whig ;
 Walter de Burgh,  Comte d'Ulster (vers 1230-1271),  ;
 William de Burgh (1157-1206), Seigneur de Connaught ;
 William Donn de Burgh,  Comte d'Ulster (1312-1333) ;
 William de Burgh (MP) (1741–1808), théologien, politicien et militant anti-esclavage irlandaisé

Articles connexes 
 Clan Burke
 Liste des seigneurs de Clanricard
 Comte d'Ulster
 de Burgh-Canning
 Famille de Bourg (Clanricarde)
 Seigneur de Connaught

 
 
 
 

Dynastie de Burgh
Patronyme anglais